Řád přátelství je označení pro několik řádů:

 ázerbájdžánský Řád přátelství
 československý Řád přátelství
 čínský Řád přátelství
 jihoosetinský Řád přátelství
 kazachstánský Řád přátelství
 podněsterský Řád přátelství
 ruský Řád přátelství
 tádžický Řád přátelství
 uzbecký Řád přátelství
 vietnamský Řád přátelství

Související články 
 Řád přátelství mezi národy (rozcestník)